Самош:
 Самош (река) — приток Тисы.
 Самош (село) — населённый пункт в общине Ковачица.